Christian Schweiger (* 16. Mai 1972) ist ein deutscher Politikwissenschaftler. Er vertritt seit 2017 die Professur „Europäische Regierungssysteme im Vergleich“ am Institut für Politikwissenschaft der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Chemnitz.

Leben und akademischer Werdegang 
Schweiger studierte von 1994 bis 1999 Politikwissenschaft, Soziologie und Englische Philologie an der Universität Regensburg mit dem Abschluss des Magister Artium. Zwischen 2000 und 2003 war er Doktorand sowie Graduate Teaching Assistant im Fachbereich Politikwissenschaft und Europäische Studien an der Universität Derby in Großbritannien. Dort wurde Schweiger 2003 mit dem Thema „British and German interests in EU enlargement and reform“ promoviert. Zwischen 2006 und 2013 arbeitete er als Assistant Professor an der School of Government and International Affairs der University of Durham. 2017 erfolgte seine Habilitation im Fach Politikwissenschaft an der Technischen Universität Chemnitz zum Privatdozent Dr. habil. Externer Gutachter war Klaus H. Goetz vom Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität München. 

Schweigers Forschungsschwerpunkte liegen auf der Europäischen Union (Institutionen, Politikfelder und vergleichende nationale Studien der Mitgliedstaaten), der internationalen politischen Ökonomie, der Globalisierung und der Erforschung transatlantischer Beziehungen. 

Schweiger ist seit 2012 Mitglied in der Redaktion des Fachjournals Economic Papers, herausgegeben von der Warsaw School of Economics in Polen, sowie externer Berater und Gutachter für das Fachjournal Problemy polityki społecznej - Problems of Social Policy, herausgegeben von der Universität Warschau. Von 2010 bis 2014 war er zudem Mitglied im Executive Committee der britischen International Association for the Study of German Politics (IASGP).

Veröffentlichungen (Auswahl) 

 Britain, Germany and the Future of the European Union. Palgrave MacMillan, Basingstoke 2007
 The EU and the Global Financial Crisis. New Varieties of Capitalism (= New Horizons in European Politics series). Edward Elgar, Cheltenham 2014.
Creating social legitimacy in the EU, in: Social Europe Journal. 3. Juli 2019.
The European Union, in: Robert Looney (Hrsg.): Routledge Handbook of International Trade Agreements. Routledge, Abingdon 2019, S. 251–260
Germany's Role in the EU-27 Leadership Constellation after Brexit, in: German Politics and Society, 36. Jg., Heft 2: 100–117, 2019
The Global Financial Crisis and the Euro Crisis as Contentious Issues in German-American Relations, in: German Politics, 27. Jg., Heft 2, S. 214–229, 2019

Herausgeber von Sammelbänden 

Drifting towards the Exit? Taking Stock of Britain’s EU Membership after 40 years. Schriftenreihe des Arbeitskreises Deutsche England Forschung (ADEF) 70, Wißner, Augsburg 2015
 mit José M. Magone: The Effects of the Eurozone Sovereign Debt Crisis. Differentiated integration between the centre and the new peripheries EU. Routledge, Abingdon 2015
mit José M. Magone, Brigid Laffan: Core-Periphery Relations in the European Union: Power and Conflict in a Dualist Political Economy.  Routledge/UACES, Abingdon,  Contemporary European Studies Buchreihe, 2016
mit Anna Visvizi: Central and Eastern Europe in the EU. Challenges and Perspectives under Crisis Conditions. Routledge Studies in the European Economy. Routledge, London 2018

Weblinks 

 Christian Schweiger auf der Website der TU Chemnitz
 
 

Politikwissenschaftler
Hochschullehrer (Technische Universität Chemnitz)
Deutscher
Geboren 1972
Mann